A Taça do Império de 1912 foi a 1ª edição da Taça do Império, competição não-oficial organizada pelo Sport Clube Império. Esta edição foi ganha pelo Benfica, derrotando na final o organizador por 3–0.

Partida 

Futebol de 1912 em Portugal
1912